VM i snooker 1947 var de sextonde världsmästerskapen i snooker. Finalen höll i London, England, Storbritannien. De första femton hade vunnits av Joe Davis, men han drog sig tillbaka obesegrad, och lämnade nu fältet öppet för sina konkurrenter. Den andre snookervärldsmästaren i historien blev skotten Walter Donaldson, som slog Joes yngre bror Fred Davis i finalen.

Resultat

Huvudturnering

Kval 
I kvalet gjorde tretton spelare upp om en plats i huvudturneringen.

Källor 

 Everton, Clive: Guinness Book of Snooker, Guinness Superlatives Ltd, 1981.

Externa länkar 
 Global Snooker Coverage
 Armchair Gm Coverage

1947 i Storbritannien
Sportåret 1947
1947
Sportevenemang i London